Bodensatz steht für
Sedimentation
Depot (Wein)
Bodensatz (Schimpfwort)
Bodensatz, finanzwirtschaftliches Guthaben, siehe Bodensatztheorie
der geringste Lagerbestand in der Bodensatzanalyse